Michael Lewis (autocoureur)
Michael Monroe Lewis - Amerikaans schrijver